Dans la mythologie grecque, Philémon et Baucis forment un couple incarnant l'amour conjugal.
 En astronomie, (172) Baucis est un astéroïde.

Voir aussi